Le championnat du circuit des joueurs 2017 est un tournoi de snooker professionnel sur invitation, de catégorie ranking, comptant pour la saison 2016-2017. Il s'est déroulé du 6 au 12 mars 2017 au Venue Cymru de Llandudno au Pays de Galles et est parrainé par l'entreprise Ladbrokes, société de paris sportifs britannique.

Ce nouveau tournoi est considéré comme remplaçant le championnat du circuit des joueurs mais adopte une formule nettement simplifiée : les qualifications ont été supprimés et la seule épreuve finale a été conservée. Lesdites qualifications sont remplacées par la liste des 16 joueurs les mieux classés au moment de l'épreuve.

Le joueur nord-irlandais Mark Allen, vainqueur de la finale du championnat des joueurs 2015-2016 et considéré comme tenant du titre, n'a pas été qualifié. L'Anglais Judd Trump remporte son  ranking en battant le Hongkongais Marco Fu sur le score de 10 frames à 8.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Liste des qualifiés 
Les 16 joueurs invités sont les 16 premiers du classement mondial réactualisé après l'Open de Gibraltar 2017.

Tableau final

Finale

Centuries 

 136, 132, 115, 113, 110, 102, 101  Judd Trump
 131, 105  Anthony Hamilton
 123  Neil Robertson
 118, 109, 101  Ronnie O'Sullivan
 115, 107  Ali Carter
 110  Shaun Murphy
 107  Ding Junhui
 106  Marco Fu

Notes et références

Notes

Références 

Championnat des joueurs de snooker
Snooker en 2017
Sport au pays de Galles en 2017
Sport en mars 2017
Snooker au Royaume-Uni
Événement sportif international au pays de Galles